Lennart Lindgren kan syfta på:

* Lennart Lindgren (1915–1952), svensk friidrottare
 Lennart Lindgren (1915–2002), svensk läkare